Algemeen
Page (jongen), jongen die tot schildknaap wordt opgeleid

Aardrijkskunde
Page (Arizona), plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Page (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Page (North Dakota), plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Page Park, plaats in de Amerikaanse staat Florida

Bedrijven
Page (papierfabriek), Nederlandse papierfabriek

Dieren
Pages (vlinders), een familie van dagvlinders

Fictieve personen
Karen Page, personage uit de Amerikaanse comicreeks Daredevil

Informatica
Homepage, startpagina bij het surfen op Internet
Pages (tekstverwerker), tekstverwerker van het Amerikaanse informaticabedrijf Apple
Splash page, pagina die voor de eigenlijke hoofdpagina van een website komt

Muziek
Page and Plant, muzikaal project van Jimmy Page en Robert Plant

Personen met de achternaam Page
 Adelheid Page-Schwerzmann (1853-1925), Zwitserse tuberculosebestrijdster
Anita Page, Amerikaans actrice
Bettie Page, Amerikaans fotomodel
Diamond Dallas Page, Amerikaans professioneel worstelaar
Elliot Page, Canadees acteur
Geraldine Page, Amerikaans actrice
Gregory Page, Brits zanger, gitarist en muziekproducent
Jean-Joseph Page (1791-1863), Zwitsers advocaat, rechter en politicus
Jimmy Page, Brits gitarist
Jonathan Page, Amerikaans veldrijder
Larry Page, Amerikaans computerwetenschapper en industrieel, medeoprichter van Google
Malcolm Page, Australisch zeiler
Nick Page, Amerikaans freestyleskiër
P.K. Page, Canadees schrijfster en dichteres
Patti Page, Amerikaans zangeres
Samuel Page, Amerikaans acteur
Val Page, Brits ingenieur en ontwerpen van motorfietsen
Walter Page, Amerikaans jazzbassist

Wetenschap
SDS-PAGE, elektroforesetechniek in de biochemie

Zie ook 
Page County (doorverwijspagina)